Cette page est une liste des épisodes de la série télévisée Le Petit Malin.

Première saison (1997) 

 Pilot (Pilot)
 The code (titre français inconnu)
 Brother Brother (titre français inconnu)
 Don't do That Thing you do (titre français inconnu)
 Lab Rats (titre français inconnu)
 A Little Knowledge (titre français inconnu)
 Baby it's you and you and you (titre français inconnu)

Deuxième saison (1997-1998) 

 Primary Brothers (titre français inconnu)
 Working guy (titre français inconnu)
 Below the rim (titre français inconnu)
 Dateline (titre français inconnu)
 Dumbstruck (titre français inconnu)
 Trial and Error (titre français inconnu)
 Big Picture (titre français inconnu)
 Book Smart (titre français inconnu)
 The Dating Game (titre français inconnu)
 Love Letters (titre français inconnu)
 TJ Versus the Machine (titre français inconnu)
 Men Working Badly (titre français inconnu)
 Rooferman Take one (titre français inconnu)
 Stop the Presses (titre français inconnu)
 Bad boy (titre français inconnu)
 Most Hated man on Campus (titre français inconnu)
 Goodbye Mr Chimps (titre français inconnu)
 Dawgburger Rebellion (titre français inconnu)
 Strangers on the net (titre français inconnu)
 Gotta Dance (titre français inconnu)
 Something Wicked This way Comes (titre français inconnu)
 My two Dads (titre français inconnu)

Troisième saison (1998-1999) 

 She got Game (titre français inconnu)
 Achy Breaky Heart (titre français inconnu)
 Love bug (titre français inconnu)
 Henderson House Party (titre français inconnu)
 That's my Momma (titre français inconnu)
 Beating is Fundamental (titre français inconnu)
 TA or not TA (titre français inconnu)
 Boomerang (titre français inconnu)
 Get a job (titre français inconnu)
 A Date With Destiny (titre français inconnu)
 Break up not to Make up (titre français inconnu)
 Diary of a mad School Girl (titre français inconnu)
 Perchance to Dream (titre français inconnu)
 From A to Double D (titre français inconnu)
 Can't buy me Love (titre français inconnu)
 It Takes two (titre français inconnu)
 I was a Teenage Sports Wife (titre français inconnu)
 Crushed (titre français inconnu)
 Cross Talk (titre français inconnu)
 The Soda Wars (titre français inconnu)
 The Graduate (titre français inconnu)
 Never too Young (titre français inconnu)

Notes et références 

Petitmalin